Tatto – rilevazione di stimoli provenienti da oggetti esterni a contatto con la pelle
 Ênio Tatto – politico brasiliano
 Jilmar Tatto – politico brasiliano
 Nilto Tatto – politico brasiliano